Stoneobryum är ett släkte av bladmossor. Stoneobryum ingår i familjen Orthotrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Stoneobryum